Prometeu — titã da mitologia grega
 Prometeu (satélite) — satélite natural de Saturno

Na grafia Prometheus
 Prometheus (árvore) — árvore mais antiga da Terra
Prometheus (software) — aplicativo de software livre usado para monitoramento de eventos e alertas
 Prometheus: The Discipline of Fire & Demise — álbum da banda norueguesa Emperor
 Prometheus (Liszt) — poema sinfónico de Franz Liszt
 Prometheus (filme) — filme de ficção científica de 2012

 Prêmio Prometheus — prêmio literário de ficção científica

Desambiguações de mitologia